Domingo Godoy puede hacer referencia a:

Domingo Godoy Cruz (1847-1916), abogado y político chileno.
Domingo Godoy Matte (1922-2013), agrónomo y político chileno